Рут е многозначна дума.

Личности 
 с лично име Рут
 Рут – библейска фигура от Книга Рут
 Рут Айслер – австрийска лекарка и психоаналитичка
 Рут Брънсуик (1897 – 1946) – американска психоложка и психоаналитичка
 Рут Драйфус (1940) – президентка на Швейцария
 Рут Колева – българска певица, известна и като Рут в България
 Рут Лоренцо (1982) – испанска певица
 Рут Райън Ланган (1938) – американска писателка
 Рут Рендъл (1930 – 2015) – британска писателка
 Рут Стоун (1915 – 2011) – американска писателка
 Рут Тейтелбаум (1924 – 1986) – американска програмистка
 Рут Уилсън (1982) – британска актриса
 Рут Харис (1936) – американска писателка
 Рут Яфе (1907) – израелска психоаналитичка
 Рут-Ан Бойл (1970) – британска певица

 с фамилно име Рут
 Бейб Рут (1895 – 1948) – американски бейзболист
 Елизабет Рут (1968) – канадска писателка
 Рой Дел Рут (1895 – 1961) – американски кинорежисьор
 Ърл Рут (1916 – 1989) – американски депутат, губернатор на Американска Самоа

Топоними 
 Рут – езеро в Канада, провинция Онтарио
 Рут – езеро в САЩ, щата Минесота
 Рут – язовир в САЩ, щата Калифорния
 Рут – изкуствен остров на Американските Вирджински острови
 Рут – 12 селища (градове, села и др.) в САЩ
 Рут – село в Словения, община Толмин
 Рут – селище в Швейцария, кантон Женева

Други 
 „Рут“ – американска музикална група
 „Рут Рут“ – американска поп пънк група
 „Бейб Рут“ – британска рок група
 „Рут Денис“ – американски филм (1894)
 798 Рут – астероид

Вижте също 
 Бейб Рут (пояснение)